Stefano Durazzo – włoski polityk, doża Genui w latach 1734–1736.
 Stefano Durazzo – włoski kardynał, arcybiskup Genui w latach 1635–1664.